«Figaro» -o «Fígaro»- puede referirse a:

Arte 
 Fígaro, protagonista de las óperas "Las bodas de Fígaro" (1786) de Wolfgang Amadeus Mozart y "El barbero de Sevilla" (1816) de Gioachino Rossini y de las dos comedias clásicas de Pierre-Augustin de Beaumarchais, modelos de los respectivos libretos.
 “Fígaro”, seudónimo del poeta español Mariano José de Larra (1809-1837).
 Fígaro, gato ficticio que aparece en la película Pinocho (1940), de Disney.

Automoción 
 Nissan Figaro, automóvil de estilo retro producido entre 1989-1995.

Divisiones administrativas 
 Figaró-Montmany (C.P. 08590), municipio de Barcelona, España.

Prensa 
 Le Figaro (f. 1826), diario de Francia.

Zoología 
 Figaro, género de tiburón de la familia scyliorhinidae.

Otros usos 
 Fígaro es usado en algunos países de Latinoamérica para referirse al peluquero.